Змагання зі пауерліфтингу на літніх Паралімпійських іграх 2016 року пройдуть з 8 по 14 вересня 2016 року.

Кваліфікація

Змагання

Чоловіки

Жінки

Медалісти

Примітки

Пауерліфтинг на літніх Паралімпійських іграх
Змагання на літніх Паралімпійських іграх 2016